Mirepoix - település Franciaország Ariège megyéjében
Mirepoix - település Franciaország Gers megyéjében